Милпиљас де Абахо има више значења:

 Милпиљас де Абахо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Милпиљас де Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Милпиљас де Абахо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Милпиљас де Абахо, Ла Колонија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику